Змагання з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2021 відбулися 20 (попередні запливи) та 21 травня (фінал).

Рекорди

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки 

1500 метрів вільним стилем (жінки)